Penarroya de Tastavins kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñarroya de Tastavíns, ort, Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Peñarroya de Tastavins, kommun, Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar